ISC est un sigle qui peut signifier :

informatique
 , un éditeur défunt du système d'exploitation UNIX ;
 , une conférence annuelle sur le Supercomputing qui a lieu en Europe ;
 , un consortium visant à mettre en œuvre un « Internet universel auto-organisé » ;
 Licence ISC, (de l'anglais Internet Systems Consortium License), une licence de logiciel libre écrite par l'Internet Systems Consortium ;
 , un site roumain permettant de jouer au Scrabble en anglais, français, roumain, italien ou néerlandais ;

institutions
 Institut supérieur du commerce de Paris, une école de commerce et de management ;
 Institut de stratégie comparée, un centre de recherche ;
 International School of Carthage, un établissement privé d'enseignement supérieur en Tunisie.

autres
 , une société américaine de circuits de NASCAR ;
 instabilité symétrique conditionnelle, un concept surtout employé en météorologie ;
 Iron-Sulfur Cluster (en français, cluster fer-soufre), un agrégat atomique contenant des atomes de fer et de soufre ;
 International Sporting Club de Monaco, un ancien club sportif monégasque, organisateur d’événements sportifs; 
 International Sports Clothing, une entreprise australienne spécialisée dans la fabrication de vêtement d'articles de sport.

Abréviation